San Gerónimo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Jerónimo kommun, Argentina, Santa Fe, 
 San Gerónimo, Argentina, San Luis,

Mexiko 

 San Jerónimo, Comonfort, 
 San Gerónimo, Aguascalientes, El Llano, 
 San Gerónimo, Chiapas, Copainalá, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar